3-й розыгрыш Кубка мира по волейболу среди женщин прошёл с 6 по 16 ноября 1981 года в Осаке (Япония) с участием 8 национальных сборных команд. Обладателем Кубка впервые стала сборная Китая.

Команды-участницы 
 Япония — страна-организатор;
 СССР — олимпийский чемпион 1980 года;
 Куба — чемпион мира 1978;
 Болгария — чемпион Европы 1981;
 Китай — по итогам азиатской квалификации;
 США — чемпион Северной, Центральной Америки и Карибского бассейна 1981;
 Бразилия — чемпион Южной Америки 1981;
 Южная Корея — по приглашению ФИВБ (вместо команды Африки).

Квалификация 
Отдельный квалификационный турнир к Кубку мира 1981 года был проведён в Азии. Он состоялся 18—23 марта 1981 в Гонконге с участием семи сборных команд. Победу в турнире и путёвку на Кубок мира выиграла сборная Китая.

Предварительный раунд

 18 марта: Китай — Австралия 3:0 (15:3, 15:2, 15:1); Гонконг — Сингапур 3:0 (15:13, 15:4, 15:3).
 19 марта: Китай — Сингапур 3:0 (15:1, 15:3, 15:1); Австралия — Гонконг 3:2 (19:17, 7:15, 11:15, 15:4, 15:7).
 20 марта: Австралия — Сингапур 3:1 (15:8, 15:6, 11:15, 15:2); Китай — Гонконг 3:0 (15:1, 15:3, 15:1).

Финальный раунд — Кубок Мизуно

 21 марта: Китай — Япония 3:0 (15:5, 15:10, 15:4).
 22 марта: Китай — Южная Корея 3:-.
 23 марта: Япония — Южная Корея 3:2 (17:15, 5:15, 10:15, 15:5, 15:10).

Система проведения 
8 команд-участниц розыгрыша Кубка мира провели однокруговой турнир, по результатам которого определены итоговые места.

Результаты 

 6 ноября: Китай — Бразилия 3:0 (15:4, 15:5, 15:3); Япония — СССР 3:0 (15:1, 15:5, 15:3); Куба — Болгария 3:1 (12:15, 16:14, 15:12, 15:5); США — Южная Корея 3:0 (15:8, 15:12, 15:6).
 8 ноября: Китай — СССР 3:0 (15:4, 16:14, 15:0); Япония — Южная Корея 3:0 (15:8, 15:11, 15:7); Куба — Бразилия 3:0 (15:6, 15:5, 15:10); США — Болгария 3:0 (15:3, 15:9, 15:3).
 10 ноября: США — Куба 3:1 (15:11, 15:5, 7:15, 15:3); Япония — Болгария 3:0 (15:1, 15:7, 15:3); СССР — Бразилия 3:0 (15:8, 15:5, 15:5); Китай — Южная Корея 3:0 (15:12, 15:9, 15:8).
 11 ноября: Китай — Болгария 3:0 (15:6, 15:3, 15:6); СССР — Южная Корея 3:0 (15:11, 15:6, 16:14); США — Бразилия 3:0 (15:4, 15:12, 15:10); Япония — Куба 3:1 (15:13, 14:16, 15:6, 15:5).
 13 ноября: США — Япония 3:2 (15:10, 11:15, 15:13, 12:15, 15:9); Южная Корея — Бразилия 3:0 (15:5, 15:6, 15:13); СССР — Болгария 3:1 (15:11, 15:11, 13:15, 15:5); Китай — Куба 3:0 (15:4, 15:13, 15:9).
 15 ноября: Китай — США 3:2 (15:8, 13:15, 15:11, 14:16, 15:6); Япония — Бразилия 3:0 (15:3, 15:10, 15:13); Южная Корея — Болгария 3:0 (15:5, 15:6, 15:3); СССР — Куба 3:0 (15:8, 16:14, 15:7).
 16 ноября: Болгария — Бразилия 3:1 (10:15, 15:8, 15:7, 15:9); Южная Корея — Куба 3:2 (11:15, 7:15, 15:10, 15:11, 15:11); СССР — США 3:0 (15:11, 15:4, 15:9); Китай — Япония 3:2 (15:8, 15:7, 12:15, 7:15, 17:15).

Итоги

Положение команд

Призёры 
 : Сунь Цзиньфан, Лан Пин, Чжу Лин, Лян Янь, Чжан Жунфан, Чжоу Сяолань, Цао Хуэйин, Чжан Цзеюнь, Чжоу Луминь, Чэнь Чжаоди, Чэнь Яцион, Ян Си. Главный тренер — Юань Вэйминь.

 : М.Вако, Дзюри Ёкояма, Ю.Киносима, Риэко Мидзухара, Юко Мицуя, М.Нисикава, К.Огава, Н.Огахара, Х.Сато, Каёко Сугияма, Миёко Хиросэ, Ю.Эгами.

 : Людмила Чернышёва, Надежда Радзевич, Лидия Логинова, Татьяна Черкасова, Ирина Макогонова, Елена Ахаминова, Светлана Кунышева, Ольга Соловова, Елена Волкова, Надежда Орлова, Светлана Слепакова, Анита Гилинская. Главный тренер — Николай Карполь.

Индивидуальные призы 
 MVP:  Сунь Цзиньфан
 Лучшая нападающая:  Флора Хаймэн
 Лучшая блокирующая:  Елена Ахаминова
 Лучшая на подаче:  Риэко Мидзухара
 Лучшая в защите:  Миёко Хиросэ
 Лучшая связующая:  Сунь Цзиньфан

Символическая сборная 
  Рита Крокетт
  Флора Хаймэн
  Лан Пин
  Сунь Цзиньфан
  Людмила Чернышёва
  Миёко Хиросэ

Ссылки и источники 
 
 Архив волейбольных результатов
 Волейбол. Энциклопедия/Сост. В. Л. Свиридов, О. С. Чехов. Томск: Компания «Янсон» — 2001.

Кубок мира по волейболу
1981 год в волейболе
Международные спортивные соревнования в Осаке
Ноябрь 1981 года
Спорт в Японии в 1981 году